Montealtense – abitanti di Barão de Monte Alto
Montealtense – abitanti di Monte Alto (Brasile)
Montealtense – abitanti di Montes Altos
Montealtense – abitanti di Palmas de Monte Alto